Чемпионат СССР 1984 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

Как и в двух предыдущих сезонах, во второй лиге продолжало действовать правило, согласно которому в командах должно быть заявлено не более шести футболистов старше 25 лет, так же в обязательном порядке на поле должен был находится минимум один игрок до 18 лет.

Зональный турнир

1 зона 

Команда ФШМ установила антирекорд чемпионатов, набрав в 32 матчах всего одно очко.

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

Лучшим бомбардиром второй год подряд стал киевский армеец Виктор Насташевский, забивший 22 мяча.

Групповой турнир

1 группа

2 группа

Финальный турнир

Турнир за 1 — 12 места

Турнир за 13 — 26 места

7 зона

8 зона

9 зона

Финальный турнир

Финал I

Финал II

Финал III

Чемпионат РСФСР среди команд второй лиги 

 Новороссийск, ноябрь

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1984
1984